Šabtaj Horowitz může označovat:
 Šabtaj Šeftl Horowitz starší (1565–1619)
 Šabtaj Šeftl Horowitz mladší (asi 1590–1660)